Теплинский — фамилия. Известные носители:

 Теплинский, Борис Львович (1899—1972) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Теплинский, Марк Вениаминович (1924—2012) — советский и украинский литературовед, чеховед.
 Теплинский, Михаил Юрьевич (род. 1969) — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ЦВО с 2019 года, генерал-полковник, Герой Российской Федерации (1995).